Emiliano Rudolf Giambelli (1989) – noto come Emis Killa, rapper italiano
 Michele Maria Giambelli (1920-2010) – vescovo cattolico italiano naturalizzato brasiliano
 Valentino Giambelli (1928-2019) – imprenditore, dirigente sportivo e calciatore italiano